Jam ():
 В баскетбольном сленге означает бросок сверху. 
 Словом «джэм» называют в США короткометражные мультики, преимущественно от Warner Bros. («шестиминутные джэмы»).
 Джем-сешн — совместная импровизация на заданную тему. 
 Джем (султан) — младший сын турецкого султана Мехмеда II.
 Jam — псевдоним барда Ольга Волоцкая.
 Jam — песня американского исполнителя Майкла Джексона.

См. также 
 JAM.
 The Jam —  британская группа «новой волны».
 Jam & Spoon — немецкий музыкальный дуэт, жанр: транс.
 «Космический джем» (Space Jam) — фильм 1996 года.